David Bender ist der Name folgender Personen:

* David A. Bender (* 1946), britischer Biochemiker
 David Andrew Bender, Krebsforscher
 David L. Bender (* 1936), Schriftsteller
 David R. Bender (* 1942), Bibliothekar

David Bender steht für:

 (2725) David Bender, Asteroid des Hauptgürtels